Деран Сарафян (; род. ) — американский кинопродюсер, кинорежиссёр, актёр и сценарист. Режиссёр нескольких эпизодов популярного американского телесериала телекомпании Fox «Доктор Хаус», а также сопродюсер некоторых эпизодов научно-фантастического телевизионного сериала «Грань» и робинзонады «Остаться в живых».

Биография 
Деран Сарафян родился 17 января 1958 года в городе Лос-Анджелес, штат Калифорния в армянской семье режиссёра Ричарда С. Сарафьяна. У Дерана три брата: , Дэймон и Ричард Сарафян младший. Деран Сарафян — племянник режиссёра Роберта Олтмена.

С 9 июня 2000 года женат на актрисе Лори Фортье (), с которой имеет одного сына.

Режиссировал некоторые эпизоды различных популярных американских телесериалов, таких как «Грань», «Остаться в живых», «Детектив Нэш Бриджес», «C.S.I.: Место преступления», «C.S.I.: Место преступления Майами», C.S.I.: Место преступления Нью-Йорк, «Никита», «Доктор Хаус» где он также был исполнительным сопродюсером в сезонах 2007 и 2008 годов.

Фильмография

См. также 
 Армяне в США
 Голливуд

Примечания

Ссылки